Ольгино — село в Уярском районе Красноярского края в составе Новопятницкого сельсовета.

География 
Находится примерно в 4 километрах по прямой на север от районного центра — города Уяр.

Климат 
Климат резко континентальный. Среднемесячная температура воздуха июля составляет +19 °C, а самого холодного месяца — января −16 °C. Средняя продолжительность безморозного периода — 120 дней, с температурой +10 °C — 114 дней, средняя дата последнего заморозка — весной 22 июня, первого, осенью — 20 сентября. Продолжительность безморозного периода 95-116 дней. Годовая сумма осадков составляет до 430—680 см, причём большая часть их выпадает в тёплый период года.

История 
В 1897 году был образован рабочий посёлок, построена железнодорожная станция, проложена железная дорога — узкоколейка. В 1898 году была заложена деревянная Церковь 11 июля в день Святой Ольги (в честь дочери Николая II). К 1899 году в селе было 75 дворов. При реконструкции железной дороги, станцию перенесли в Клюквено, ветка железной дороги ушла в сторону. В советское время работали колхозы имени 1-ой Пятилетки, имени Н. Крупской Александровский совхоза (4-ое отделение)..

Население 
Постоянное население составляло 317 человека в 2002 году (93 % русские), 332 — в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Уярского района